Open de Limoges 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125K series w sezonie 2015 z cyklu Open de Limoges rozgrywany w dniach 9–15 listopada 2015 roku w Limoges na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 125 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015
2015 w tenisie ziemnym
2015 we Francji